Камина — различные значения:

 Камина — город в Демократической Республики Конго.
 Камина — деревня в Верхней Лужице, коммуна Радибор в земле Саксония, Германия.